Љубинци су насеље у Србији у општини Александровац у Расинском округу. Према попису из 2002. било је 323 становника (према попису из 1991. било је 371 становника).

Демографија 
У насељу Љубинци живи 261 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 43,7 година (41,8 код мушкараца и 45,7 код жена). У насељу има 94 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,43.

Ово насеље је скоро у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Александровцу
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији